Igor Ćuković – calciatore montenegrino, difensore
 Mitar Ćuković – calciatore montenegrino, difensore
 Srdjan Cukovic – musicista serbo
 Stefan Ćuković – atleta montenegrino